

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

 

|}

Echipele eliminate în această rundă s-au calificat pentru prima rundă a Cupei UEFA.

* Din cauza conflictului armat care se desfășura în Israel, UEFA a decis că nu se poate disputa niciun meci european în țară pentru o perioadă de timp. Meciul a fost jucat pe Stadionul Lobanovsky Dynamo  din Kiev, Ucraina.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa H

Faza eliminatorie 

Tragerea la sorți pentru prima fază eliminatorie a luat loc pe 15 Decembrie 2006 la Nyon, Elveția. Prima echipă extrasă din urna a jucat meciul tur acasă, urmând ca meciul retur să îl fi disputat in deplasare. Această echipă este numită "Echipa #1" mai jos.

Prima rundă s-a disputat pe 20 Februarie respectiv 21 Februarie 2007, cu manșa reutur pe 6 Martie respectiv 7 Martie.

|}

Finala

Topul marcatorilor

Source: Top Scorers – Final – Wednesday 23 May 2007 (after match) (accessed 23 May 2007)

Referințe 

Sezoanele Ligii Campionilor